Condado de St. Clair  es el nombre de 4 condados de Estados Unidos:

 Condado de St. Clair: Condado de Alabama;
 Condado de St. Clair: Condado de Illinois;
 Condado de St. Clair: Condado de Míchigan;
 Condado de St. Clair: Condado de Misuri.